Шарби (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Шарби, Коринн (род. 1960) — французская модель, киноактриса и певица.
 Шарби, Макс (1908—2001) — французский футболист, полузащитник.